Pfosen steht für:

 Funkenküchlein, ein Schmalzgebäck
 Pfosen (Dietmannsried), Ortsteil des Marktes Dietmannsried, Landkreis Oberallgäu, Bayern